Margolin ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Margolin ist ein aus dem Hebräischen stammender Familienname, ursprünglich מרגליות (margoliyos), und bedeutet Perle.

Varianten 
Varianten des Namens sind Margolis, Margulis, Margules, Margolio(u)th, Margoliut(h), Margo, Margolinski etc. Die gleiche Bedeutung haben Namen wie Perlman, Perelman, Perlstein etc.

Namensträger 
 Arnold Davidowitsch Margolin (1877–1956), russisch-ukrainischer Jurist
 Bob Margolin (* 1949), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Boris Margolin (* 1971), deutscher Schachspieler russischer Herkunft
 Jamie Margolin (* 2001), US-amerikanische Klimaschutz-Aktivistin
 Janet Margolin (1943–1993), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Jaron Margolin (* 1954), israelischer Tänzer und Choreograph
 Julius Margolin (1900–1971), polnisch-jüdischer Philosoph, Schriftsteller und politischer Aktivist
 Malcolm Margolin (* 1940), US-amerikanischer Verleger und Autor
 Stuart Margolin (1940–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Timur Margolin (* 1983), israelischer Pokerspieler
 Uri Margolin (* 1942), israelisch-kanadischer Literaturwissenschaftler
 Weniamin Saweljewitsch Margolin (1922–2009), russischer Musiker

Familienname